H59 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Prairie Grass Observatory, di Camp Cullom